Mélanie Kominek, née le 2 octobre 1981 dans le  arrondissement de Paris, est une écrivaine, journaliste et grande voyageuse française. Auteure d’essais et de livres illustrés, elle a parcouru à ce jour plus d’une centaine de pays. Son frère, Cédric Dassulle, plus connu sous le nom de Talamasca (DJ), est un producteur et DJ de Trance psychédélique français.

Biographie 
 
Mélanie Kominek naît à Paris dans le  arrondissement. À l’âge de , elle passe le concours général de Philosophie et décroche son bac littéraire au Lycée Racine dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle poursuit des études de communication à l’université de la Sorbonne-Nouvelle et travaille en parallèle comme attachée de presse dans l'industrie musicale indépendante.
 
En 2003, elle intègre la chaîne France 5 puis LCI en 2004 aux côtés de Nikos Aliagas, pour l’émission culturelle de la chaîne Ça donne envie. En 2005, elle intègre la rédaction de la chaîne info LCI. Elle réintègre France 5 en 2009 et réalise des reportages sur des initiatives écologiques à travers toute l’Europe.
 
En 2016, elle s'installe à Kaboul, en Afghanistan, en tant que correspondante pour RFI et la presse française. Suite à son parcours, elle publie en 2021 un manuel illustré pour survivre aux situations les plus extrêmes, Survivre au milieu de nulle part
 
En 2020, elle rejoint l'Université privée de Lille en 2020 et la radio RCV. En parallèle, elle continue d'écrire et tend également le micro à No One is Innocent, Didier Wampas ou encore les Négresses vertes.
Elle quitte ses fonctions d’enseignante en 2022 pour se consacrer pleinement à son activité d’auteure et publie Pas de chichi chez les Ch'tis, un livre illustré sur le nord de la France.

Bibliographie

Essais 
Trucs et astuces pour gagner la Présidentielle, Casa, 2022. 
Survivre au milieu de nulle part, Casa, 2021. 
Éloge de ma main dans ta gueule, en collaboration avec Jacques-Henri de la Ganterie. Casa, 2020.

Livres illustrés 
Pas de chichi chez les Ch’tis, Casa, 2022 - Auteure et scénario : Mélanie Kominek - Storyboard et couleurs : Jack Domon et Pedro J.Colombo
L’abécédaire du Capitaine, Casa, 2022. Auteure et scénario : Mélanie Kominek - dessins et couleurs : Géga
Le Grand Dicodrôle du Chat, Casa, 2020. Auteure : Mélanie Kominek - Storyboard et couleurs : Jack Domon et Fabrizio Pasini
Le Dicodrôle du Camping-Car, Casa, 2020. Auteure : Mélanie Kominek - Storyboard et couleurs : Jack Domon et Fabrizio Pasini

Beaux livres 
Les Plus Belles Routes de France, en collaboration avec Stéphane Rotenberg, Casa, 2022. 
Rêves de mer, les 100 plus beaux mouillages de France, Casa, 2020.

Magazines 
Cahier d’été pour ne pas s’emmerder à la plage, Casa, 2020.
Mojito Quizz, Casa, 2021.

Notes et références 

Naissance en octobre 1981
Naissance dans le 13e arrondissement de Paris
Journaliste française du XXIe siècle